La Creueta (Boumort), accident orogràfic entre els municipis d'Abella de la Conca, Conca de Dalt (Pallars Jussà) i Cabó (Alt Urgell)
 La Creueta (Artesa de Segre), accident orogràfic del municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
 La Creueta (Cabanabona), serralada del municipi de Cabanabona (Noguera)
 La Creueta (Castellar de n'Hug), cim entre els municipis de Castellar de n'Hug Berguedà) i Toses (Ripollès)
 La Creueta (Castellterçol), indret del municipi de Castellterçol (Moianès)
 La Creueta (Esparreguera), indret del municipi d'Esparreguera (Baix Llobregat)
 La Creueta (Quart), barri de Quart Gironès
 La Creueta (Guardiola de Berguedà), indret del municipi de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 La Creueta (la Nou de Berguedà), cim entre els municipis de la Nou de Berguedà i Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà)
 La Creueta (les Valls d'Aguilar), cim del municipi de les Valls d'Aguilar (Alt Urgell)
 La Creueta (Lladurs), cim del municipi de Lladurs (Solsonès)
 La Creueta (la Nou de Berguedà), indret entre els municipis de Mediona i Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
 La Creueta (Olvan), accident orogràfic del municipi d'Olvan (Berguedà)
 La Creueta (Quart), entitat de població dels municipis de Girona i de Quart (Gironès)
 La Creueta (Riner), indret del municipi de Riner (Solsonès)
 La Creueta (Subirats), cim del municipi de Subirats (Alt Penedès)
 La Creueta dels Camps, cruïlla de camins a Guixers (Solsonès).
 La Creueta de Pla paratge del terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Barranc de la Creueta, afluent del riu de Carreu a la vall de Carreu (Abella de la Conca, Pallars Jussà)
 Canal de la Creueta, canal del terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Poblat ibèric de la Creueta, poblat ibèric al municipi de Quart (Gironès)
 Punta de la Creueta (Horta de Sant Joan), muntanya d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) 
 Serrat de la Creueta, diversos indrets 
 Turó de la Creueta del Coll, muntanya de Barcelona (Barcelonès)
 La Creueta (Les Borges del Camp), creu de terme que marca una cruïlla de camins a Les Borges del Camp, (Baix Camp)